Аројо Тамбор има више значења:

 Аројо Тамбор (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Тамбор (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику